Джон Аллен:

  (1771—1839) — английский религиозный автор.
 Аллен, Джон Кирби (1810—1838) — основатель Хьюстона.
 Аллен, Джон Фрэнк (1908—2001) — канадский и британский физик.

 Примечания